Ми́нич () — южнославянская фамилия.

 Минич, Биньямин (род. 1987) - либеральный раввин в Израиле
Минич, Драголюб (1937—2005) — югославский и хорватский шахматист.
 Минич, Исидора (род. 1973) — сербская актриса.
 Минич, Милка (1915—2000) — участница Народно-освободительной борьбы Югославии, югославский общественный и политический деятель.
 Минич, Миломир (род. 1950) — сербский политик.

Народные герои Югославии 
 Минич, Милош (1914—2003)
 Минич, Милун (1910—1942)
 Минич, Митар (1918—1989)
 Минич, Слободан (1920—1944)